Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Estoril Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl filipínsko-americký pár Treat Conrad Huey a Scott Lipsky, jehož členové nestartovali společně. Huey nastoupil s Bělorusem Maxem Mirným. Spoluhráčem Lipského se stal krajan Eric Butorac.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený americký pár Eric Butorac a Scott Lipsky, který ve finále za 87 minut zdolal polské turnajové jedničky Łukasze Kubota s Marcinem Matkowským výsledkem 6–4, 3–6 a [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společný titul.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (finále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (semifinále)
  Marc López /  David Marrero (odstoupili)
  '''Eric Butorac /  Scott Lipsky (vítězové)
  Jonatan Erlich /  Colin Fleming (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
ATP World Tour 2016
Sport v Portugalsku v roce 2016